Alberta Scotties Tournament of Hearts 2011 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2011. Turniej finałowy rozegrano w Camrose w Edgeworth Center  między 26 a 30 stycznia 2011.

Tytuł mistrzowski po 2 latach przerwy ponownie wywalczyła Shannon Kleibrink.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
30 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
30 stycznia 2010; 9:30

A-B 
29 stycznia 2010; 18:30

C1-C2 
29 stycznia 2010; 18:30

Runda A

A1 
26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B1

A2 
26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B2

A3 
26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B3

A4 
26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B4

A5 
26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B4

A6 
26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B1

A7 
26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B2

A8 
26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B3

A9 
27 stycznia 2011; 9:00; pokonana do B6

A10 
27 stycznia 2011; 9:00; pokonana do B10

A11 
27 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 
27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 
27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 
27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 
27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 
27 stycznia 2011; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 
27 stycznia 2011; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 
27 stycznia 2011; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 
28 stycznia 2011; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 
28 stycznia 2011; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 
28 stycznia 2011; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C

Runda C

C1 
28 stycznia 2011; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 
28 stycznia 2011; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 
28 stycznia 2011; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 
28 stycznia 2011; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 
28 stycznia 2011; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 
28 stycznia 2011; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 
29 stycznia 2011; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 
29 stycznia 2011; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie